Meta lahko pomeni:
 meta (rastlina) – zdravilna rastlina ostrega vonja s podolgastimi listi in rdečimi, vijoličastimi cveti
 meta (predpona) – predpona v sestavljenkah
 Meta – osebno žensko ime
 Meta, Napoli – naselje
 tržno ime za Meta Platforms